

Meteorologia 
 Un núvol és una massa de partícules en suspensió.

Astronomia 
 Núvol interestel·lar
 Núvol d'Oort

Literatura 
 Núvol, una publicació digital de cultura catalana

Internet 
 Informàtica en núvol, una tècnica informàtica
 Monitoratge en núvol, un tipus de seguiment i mesura d'un ens, procés o sistema